Alemann puede hacer referencia a:

Ernesto Alemann (1893-1982) editor en jefe del periódico Argentinisches Tageblatt, de Buenos Aires.
Roberto Alemann (1922-2020) economista y político argentino.
Juan Alemann (1927-) periodista y empresario argentino, Secretario de Hacienda de la Nación entre 1976 y 1981. Acusado de crímenes de lesa humanidad en la Megacausa ESMA.
Katja Alemann (1957-) ex vedette, bailarina, empresaria, cantante, escritora y actriz argentina.